Het tennistoernooi US Open werd in 2004 bij de vrouwen voor de 118e keer gehouden. De als negende geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar landgenote Jelena Dementjeva met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

 Justine Henin-Hardenne (vierde ronde)
 Amélie Mauresmo (kwartfinale)
 Serena Williams (kwartfinale)
 Anastasia Myskina (tweede ronde)
 Lindsay Davenport (halve finale)
 Jelena Dementjeva finale
 Maria Sjarapova (derde ronde)
 Jennifer Capriati (halve finale)
 Svetlana Koeznetsova (winnares)
 Vera Zvonarjova (vierde ronde)
 Venus Williams (vierde ronde)
 Ai Sugiyama (vierde ronde)
 Paola Suárez (derde ronde)
 Nadja Petrova (kwartfinale)
 Patty Schnyder (vierde ronde)
 Francesca Schiavone (vierde ronde)

 Alicia Molik (tweede ronde)
 Karolina Šprem (eerste ronde)
 Silvia Farina-Elia (derde ronde)
 Chanda Rubin (derde ronde)
 Amy Frazier (derde ronde)
 Magdalena Maleeva (tweede ronde)
 Fabiola Zuluaga (derde ronde)
 Anna Pistolesi (eerste ronde)
 Jelena Lichovtseva (eerste ronde)
 Jelena Bovina (derde ronde)
 Mary Pierce (vierde ronde)
 Nathalie Dechy (derde ronde)
 Eléni Daniilídou (vierde ronde)
 Tatiana Golovin (derde ronde)
 María Vento-Kabchi (derde ronde)
 Meghann Shaughnessy (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2004